Turniej judo w ramach igrzysk śródziemnomorskich w 2018 roku, odbył się w dniach 27-29 czerwca, na terenie Cambrils Pavilion, w Cambrils.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Wyniki na stronie Judoinside.com

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
2018 w judo
Igrzyska Śródziemnomorskie 2018